Dichomera — рід грибів родини Botryosphaeriaceae. Назва вперше опублікована 1878 року.

Класифікація 
До роду Dichomera відносять 52 видів:

Примітки

Джерела 
 Cooke, M.C. 1878. Praecursor ad monographia Hendersoniae. Nuovo Giornale Botanico Italiano. 10:17-27 - P.24

Роди грибів